Il singolare  dell'HP Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Samantha Stosur era la detentrice del titolo, ma perso nei quarti di finale contro Kimiko Date Krumm5–7, 6–3, 7–6(4).

La quarantenne Date Krumm ha perso in finale contro Tamarine Tanasugarn 7–5, 6–7(4), 6–1.

Teste di serie

 Samantha Stosur (quarti di finale)
 Marion Bartoli (semifinali)
 Shahar Peer (semifinali)
 Marija Kirilenko (secondo turno, ritiro a causa di un infortunio all'anca sinistra)

  Alla Kudrjavceva (primo turno)
  Kimiko Date Krumm (finale)
  Iveta Benešová (quarti di finale)
  Gréta Arn (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

HP Open 2010